Большая Глушица — село в Самарской области, административный центр Большеглушицкого района. Расположено на берегу реки Большой Иргиз в 40 км от железнодорожной станции Черниговка (на линии Пугачёв — Красногвардеец II).

Также является административным центром Сельского поселения Большая Глушица.

История 
В 1779 году на реке Глушице в месте её впадения в реку Большой Иргиз начала обустраиваться деревня с одноимённым названием. Большая Глушица когда-то называлась Погановкой. По переписи 1794 года, через 15 лет после её образования, в 32-х дворах проживало 285 человек (140 человек мужского и 135 женского пола). Рост населения шёл главным образом за счёт естественного прироста.

Массовый приток переселенцев начался в 1828 году. В этот край хлынули крестьяне малоземельных губерний России.

Село находилось вблизи тракта Самара-Уральск. Через Глушицу из Самары в Уральск везли мануфактуру, обувь, «мелочные товары». Из Уральска в Самару — рыбу, кожи, крупные рогатый скот, овец, лошадей. Со временем Глушица становится крупным торговым центром, где еженедельно проводятся базары. А трижды в год — шумные ярмарки.

В 1831 году на Иргизе начала заселяться деревня Малая Глушица (когда-то называлась Сопливкой), поэтому Глушицу стали называть Большой.

В 1840 году Большая Глушица насчитывала 1491 дом и 10 792 человека населения. В селе располагались волостное правление, почтовое отделение, судебное следствие, кредитное товарищество. Власть вершили волостной начальник, становой пристав, урядник.

К началу XX века в Большой Глушице насчитывалось три церкви и три приходские школы, земская школа, аптека, почтово-телеграфное отделение, кредитное общество, суд, волостное правление, кожевенный завод, многолавочное общество «Степь».

Село заселялось постепенно. Жители делят село на три части — приходы — по названиям церквей до революции: троицкий — западная часть, михайловский — восточная часть села, покровский — центральная часть села. В начале 1960-х годов начал застраиваться посёлок нефтяников — южная часть села.

Здесь жили потомки переселенцев из 17 губерний. Старинные названия улиц говорят о том, откуда прибыли её жители: Канаевка (Гагарина), Рязанка (Донецкая), Тулятка (Дзержинского), Курятка (Фокина) и т. д. Старожилы и сейчас называют улицы по-своему. Например, ул. Дачную именуют Рябчинкой, а Краснознамённую — Донковкой и т. д.

Население

Известные люди Большой Глушицы 
 Злобин, Иван Данилович  (1904—1993) — советский государственный деятель и учёный.
 Коренченко, Рем Александрович (1926—2010) — советский экономист, заведующий кафедрой отраслевых экономик Пермского университета.
 Краснов, Иван Тарасович (1911—1952) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Александр Васильевич (1888—1937) — протоиерей Русской православной церкви, управляющий делами Московской патриархии.
 Фокин, Владимир Иванович (1897—1943) — Герой Советского Союза.
 Дергилёв, Иван Яковлевич (1926—1997) — русский советский художник, график, автор множества открыток, признанный классик советской открытки.
Поликарпов, Геннадий Григорьевич (1929—2012) — советский и украинский учёный в области радиобиологии и гидробиологии моря, основатель морской радиоэкологии.

Фотогалерея

Достопримечательности 

 Самый высокий отдельностоящий флагшток в России — высотой 35 метров, установлен в парке на площади 60 лет Октября. Торжественное открытие с участием губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина 20.09.2017 г.
 Историко-краеведческий музей.

Примечания

Литература

Ссылки 

Районные центры Самарской области
Населённые пункты Большеглушицкого района